Vushtrri kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Vushtrri (kommun), 
 Vushtrri (kommunhuvudort),